Cínovec může mít tyto významy:
 Cínovec (Dubí) – část města Dubí v okrese Teplice 
 Cínovec (hora) (887 m) – hora v Krušných horách, v západní části části Cínovec města Dubí v okrese Teplice 
 Cínovecký hřbet (881 m) – hora v Krušných horách, na území části Cínovec města Dubí v okrese Teplice, jihovýchodně od sídla 
 Kasiterit – český název minerálu

Externí odkazy